Bellmore bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellmore (Indiana), im Parke County
 Bellmore (New York), im Nassau County

Sonstiges:
 Bellmore Creek, Fließgewässer im Nassau County, New York
 Bellmore Lake, See im Oneida County, Wisconsin

Siehe auch:
 Bellmore-Johnson
 Belmore